Jacques Doillon, monteur, réalisateur, acteur, producteur et scénariste français.
 Lola Doillon, actrice, photographe et réalisatrice française. 
 Lou Doillon, chanteuse, actrice et mannequin franco-britannique.

Homonymie
Homonymie de patronyme